{{Ficha de álbum
|nombre       = Cornerstone
|carátula     = 
|tipo         = Álbum en vivo
|artista      = Hillsong Live
|publicación  =  2 de julio de 2012 
|grabación    = 30 de octubre de 2011
|género       = Música Cristiana  Rock Cristiano
|duración     = 
|discográfica = Hillsong Music Australia
|productor    = 
|compilador   = 
|calificación = 
|certificación= 
|posicionamiento = 
|anterior     = God is Able
|actual       = Cornerstone"
|posterior    = Glorious Ruins
|añoA         = 2011
|añoAc        = 2012
|añoP         = 2013
|misceláneo   = 
}}Cornerstone'' es el vigésimo primer álbum de Hillsong Live. Fue grabado en el Allphones Arena en el Sydney Olympic Park, Sydney Australia por Reuben Morgan, Darlene Zschech y el equipo de adoración de Hillsong el 30 de octubre de 2011.

Lista de canciones (CD)

Lista de canciones (DVD/Blu-Ray)
 "Endless Light"
 "Running"
 "Under Your Name"
 "I Desire Jesus"
 "Grace Abounds"
 "Surrender"
 "Love So High"
 "Praise Him"
 "Soul Sings (Knows No End)"
 "All My Hope"
 "Stand In Awe (Better Than Life)"
 "Hope Of the World"
 "All Of The Praise (Greater Than All)"
 "Endless Light"*
 "Running"*
 "Under Your Name"*

Personal

Líderes:
 Darlene Zschech - Líder
 Reuben Morgan - Pastor
 Joel Houston - Líder
 Ben Fielding - Líder
 Matt Crocker - Líder
 Jad Gillies - Líder
 Annie Garratt - Líder
 Jonathan Douglass (JD) - Líder
 Dave Ware - Líder
 Dean Ussher - Líder

Compositores:
 Reuben Morgan
 Joel Houston
 Darlene Zschech
 Ben Fielding
 Matt Crocker
 Dean Ussher
 Nathan Finnochio
 Jason Ingram

Percusión:
 Jp Starra

Director Creativor:
 Joel Houston

Pastor:
 Reuben Morgan

Pastores de la Iglesia Hillsong:
 Brian Houston
 Bobbie Houston

Álbumes de 2012